Клетниеце () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клетниеце, Дзинтра (девичья фамилия Гри́ке; 1946—2016) — советская и латвийская актриса, театральный деятель.
 Клетниеце, Милда (1915—2008) — советская и латвийская театральная актриса.